Wiwilí de Jinotega, een gemeente in het Nicaraguaanse departement Jinotega
Wiwilí de Nueva Segovia, een gemeente in het Nicaraguaanse departement Nueva Segovia